Dongning Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongning Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Dongning (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar